Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Michael Mortensen 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (quarti di finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (finale)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (semifinali)

 Tomáš Šmíd /  Christo van Rensburg (semifinali)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Eric Jelen /  Jonas Svensson (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Jakob Hlasek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1987